Авіакомпанії Норвегії — авіаційні підприємства, що зареєстровані в Норвегії.

Див. також 
 Аеропорти Норвегії

Примітки

Посилання